Talgat Bakytbekovitch Jaïlaouov (en russe :  et en anglais ), né le  à Öskemen (République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est l'un des rares joueurs d’ethnie kazakhe à représenter le Kazakhstan (les autres joueurs sont principalement d’ethnie russe).

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il commence sa carrière avec le Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk dans le championnat du Kazakhstan. L'équipe joue parallèlement dans la Vyschaïa Liga, le second échelon russe. Le Kazzinc est champion du Kazakhstan en 2003, 2004 et 2005. Il signe au Barys Astana en 2007. Il remporte le titre national 2008 et 2009. Le club de la capitale intègre une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey en 2008.

Carrière internationale
Il représente l'équipe du Kazakhstan au niveau international. Il a également défendu les couleurs de son pays dans les sélections de jeunes. Il est membre de la sélection qui remporte les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Vyschaïa Liga || 38|| 1|| 5|| 6|| 12|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| Vyschaïa Liga|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk 2|| Kazakhstan || 19|| 4|| 7|| 11|| 31|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Vyschaïa Liga || 36|| 5|| 8|| 13|| 35|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| 18|| 6|| 3|| 9|| 16|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk|| Vyschaïa Liga|| 44|| 11|| 16|| 27|| 26|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| 21|| 15|| 8|| 23|| 14|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk||Vyschaïa Liga|| 49|| 18|| 22|| 40|| 40|| || || || || 
|-
| 2007-2008||Barys Astana||Vyschaïa Liga|| 46|| 22|| 24|| 46|| 21|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2007-2008|| Barys Astana || Kazakhstan || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009|| Barys Astana|| KHL|| 39|| 4|| 7|| 11|| 16|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Barys Astana||  KHL|| 46|| 11|| 11|| 22|| 24|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Barys Astana || KHL || 45|| 7|| 18|| 25|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2011-2012|| Barys Astana|| KHL|| 45|| 7|| 7|| 14|| 8|| 7|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Barys Astana|| KHL|| 47|| 15|| 15|| 30|| 31|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2013-2014|| Barys Astana|| KHL|| 51|| 10|| 21|| 31|| 26|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 44|| 8|| 5|| 13|| 4|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL || 26|| 0|| 9|| 9|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Barys Astana || KHL || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 29|| 14|| 9|| 23|| 12|| 21|| 4|| 4|| 8|| 0
|-
| 2016-2017 || Nomad Astana || Kazakhstan || 12|| 9|| 7|| 16|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Barys Astana || KHL || 43|| 9|| 5|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Nomad Astana || Kazakhstan || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 28|| 9|| 9|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Altaï Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 19|| 13|| 9|| 22|| 10|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2019-2020 || Barys || KHL || 3 ||0||0||0||0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Nomad Noursoultan || VHL || 38 || 8 || 15|| 23 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Saryarka Karaganda || Kazakhstan || 4|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en juillet 1985
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Barys Astana
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Attaquant de hockey sur glace